Brigadoon (musical), een musical uit de Verenigde Staten uit 1947
Brigadoon (1954), een film uit de Verenigde Staten uit 1954 met onder anderen Gene Kelly
Brigadoon (1964), een Nederlandse televisie(musical)film uit 1964 met onder anderen Jenny Arean
Brigadoon (1966), een Amerikaanse televisie(musical)film uit 1966 met onder anderen Peter Falk
Brigadoon (televisieprogramma), een televisieprogramma
Brigadoon Vocal, een Nederlands muzieklabel